D8:
 D8 — восьмигранная игральная кость
 D8 — французский телеканал